Roll peut désigner :
 le verbe « rouler » en anglais

Patronyme 

 Alfred Roll (1846-1919), peintre naturaliste français ;
 Bob Roll (1960-), coureur cycliste américain ;
 Gadi Roll (né en 1959), metteur en scène, acteur, traducteur et pédagogue israélien ;
 Gernot Roll (1939-2020), directeur de la photographie allemand  ;
 Michael Roll (1987-), joueur américano-tunisien de basket-ball ;
 Pierre-Gaspard Roll (1787-1851), compositeur et contrebassiste français.

Dessert 
 Arctic roll, dessert britannique.

Voir aussi 
 
 Roll-to-roll processing
Patronyme anglais